Dobrușa se poate referi la:

 Localități din România
 Dobrușa - localitate din județul Vâlcea
 Localități din Republica Moldova
 Dobrușa - localitate centru de comună în raionul Șoldănești
 Dobrușa - sat din cadrul comunei Negureni din raionul Telenești
 Localități din Bulgaria
 Dobrușa - sat în regiunea Vrața
 Cursuri de apă
 Râul Dobrușa

Altele 
 Dobrun, sat în județul Olt, Muntenia, România
 Dobru, literă a alfabetului chirilic
 Dobrujanska revoluționna organizația, organizație revoluționară țărănească din Bulgaria, obedientă față de URSS

Vezi și 
 Dobra (dezambiguizare)
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobrin (dezambiguizare)
 Dobrotești (dezambiguizare)
 Dobrzyń (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova